Septfontaines est le nom des localités suivantes :
 , dont :
 Septfontaines, une section et un village de la commune luxembourgeoise de Habscht,
 Septfontaines, un lieu-dit de la commune luxembourgeoise de Luxembourg ;
 Septfontaines, commune française du Doubs.

Voir aussi 
 
 abbaye royale Saint-Nicolas de Septfontaines à Andelot-Blancheville.
 Troisfontaines
 Cinqfontaines
 Sexfontaines

Homonymie de toponyme